Mike Evans  peut désigner :
 Mike Evans (1949-2006), un acteur américain ;
 Mike Evans (1955-), un joueur de basket-ball américain ;
 Mike Evans (1993-), un joueur américain de football américain.
 Mike Evans, responsable évangélique, ancien directeur de l'Institut Biblique de Genève et dirigeant de The Gospel Coalition en francophonie.